Konzepte steht für:

 Konzepte (Zeitschrift), deutschsprachige Literaturzeitschrift

Siehe auch:

 Konzept